Хаплогрупа N (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа N-M231, људска Y-хромозомска хаплогрупа